Fócio - patriarca bizantino de Constantinopla;
  - patriarca grego de Constantinopla;
 Fócio (Emirado de Creta) - renegado bizantino;